Chrysler Town & Country, een stationwagon en later een minivan van het Amerikaanse automerk Chrysler
 Town and Country Magazine, een 18e-eeuws Engels tijdschrift
 Town & Country (film), een Amerikaanse romantische komedie uit 2001
 Town & Country (magazine), een Amerikaans lifestyletijdschrift

Plaatsen 
 Town 'n' Country, een voorstad van de Amerikaanse stad Tampa in Florida
 Town and Country (Missouri), een kleine stad in de Amerikaanse staat Missouri
 Town and Country (Washington), een dorp in de Amerikaanse staat Washington